Mustang Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mustang Township (Canadian County, Oklahoma)
 Mustang Township (Oklahoma County, Oklahoma)